Mistrzostwa Świata Juniorów w Biathlonie 2009 odbyły się w dniach 27 stycznia - 3 lutego 2009 w kanadyjskim Canmore. Podczas mistrzostw rozegrano osiem konkurencji wśród juniorów (po cztery u kobiet i mężczyzn) oraz osiem wśród juniorów młodszych.

Juniorzy

Juniorzy młodsi

Tabela Medalowa

Linki zewnętrzne 
 

Mistrzostwa świata juniorów w biathlonie
2009 w sportach zimowych
2009 w Kanadzie
Narciarstwo w Kanadzie